PMBOK peut faire référence à :
 PMBoK : Project Management Body of Knowledge, un ouvrage de référence en gestion de projet, édité par le Project Management Institute (PMI) ;
 la marque PMBOK, déposée par le Project Management Institute (PMI).

de:PMBOK
en:PMBOK
it:PMBOK